Gandalf (muzikant), een Oostenrijkse multi-instrumentalist die elektronische muziek maakt
 Gandalf (personage), de tovenaar uit het boek In de ban van de ring van Tolkien
 Gandalf (tijdschrift), een voormalig Nederlands tijdschrift
 Gandalf (muziekblad), een voormalig Vlaams muziekblad dat verscheen tussen 1982 en 1997
 Gandalf Nederland BV, een voormalig datacommunicatiebedrijf, dochteronderneming van een Canadees bedrijf
 Gandalf Airlines, een voormalige Italiaanse luchtvaartmaatschappij